Pole position - termo utilizado no automobilismo
Ou ainda:
 Pole Position (jogo eletrônico) - lançado em 1982, pela Namco
 Pole Position (série) - de desenho animados
 Pole Position (canção) - do Ace of Base

Desambiguação